Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1991 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K90

Quellen 
 Predazzo (ITA) World Ski Championships Men's K90 February 16, 1991 auf fis-ski.com, abgerufen am 30. Juni 2020
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.–17. Feb. 1991 Ski Jumping K90 16 February 1991 Official Results, FIS
 Val di Fiemme ITA 1991.02.16 MS World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 30. Juni 2020
 Men Jump K90m Nordic World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 30. Juni 2020
 Weltmeisterschaften: 16. Februar 1991 – K90 in Predazzo (ITA), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 184 ISBN 3-89784-099-5

Großschanze K 120

Quellen 
 Predazzo (ITA) World Ski Championships Men's K120 February 10, 1991 auf fis-ski.com, abgerufen am 30. Juni 2020
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.–17. Feb. 1991 Ski Jumping K120 10 February 1991 Official Results, FIS
 Val di Fiemme ITA 1991.02.10 MS World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 30. Juni 2020
 Men Jump K120m Nordic World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 30. Juni 2020
 Weltmeisterschaften: 10. Februar 1991 – K120 in Predazzo (ITA), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 183 ISBN 3-89784-099-5

Team Großschanze K 120 

Datum: 14. Februar 1991

Quellen 
 Predazzo (ITA) World Ski Championships Men's Team K120 February 08 (Sic!), 1991 auf fis-ski.com, abgerufen am 30. Juni 2020
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.–17. Feb. 1991 Team Jumping K120 14 February 1991 Official Results, FIS
 Val di Fiemme ITA 1991.02.14 MS Dr World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 30. Juni 2020
 Weltmeisterschaften: 14. Februar 1991 – K120 in Predazzo (ITA), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 185 ISBN 3-89784-099-5

Zeichenerklärung 
 ¤ = Nicht im Wettbewerb zählend

Skispringen Manner
Manner 1991
Skispringen (Italien)